Верхний Мизур — упразднённое селение в Алагирском ущелье Северной Осетии — Алании. Расположено у подножия Скалистого хребта, к востоку от селения Гусойта.

История 
До появления пос. Мизур (в глубине Алагирского ущелья, на берегу реки Ардон) носил название Мизур () или вместе с отсёлками именовался общим названием  (Великий/Большой Мизур). 

Об упразднении села объявлено Письмом Президиума Верховного Совета Северо- Осетинской АССР №217 от 26.03.1982 (Реестр нормализованных названий ранее существовавших географических объектов, зарегистрированных в АГКГН на 18.11.2010. Республика Северная Осетия-Алания)

Известные уроженцы 
 Зангиев, Бабу Касаевич (1869—1937) — осетинский общественный деятель, педагог и переводчик.
 Хохов, Аслан-Гирей Знаурович (1894—1965) — советский осетинский график, Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР

Достопримечательности 
Имеются историко-архитектурные памятники: некрополь (склеповые сооружения), башни. Находящаяся недалеко от кладбища, расположена церковь Архангела Михаила (1890 г.). В настоящее время восстанавливается: арочный свод покрыт двускатной кровлей, окрестности оглашает звон колокола.

Транспорт 
Проходит Транскавказская автомагистраль

Ссылки 
 Верхний Мизур
 Мизур — он же Верхний Мизур, он же Стыр Мизур, он же Большой Мизур
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Алагирского района